

Patronyme 

 Louis-Adolphe Bertillon (1821-1883), médecin, statisticien et anthropologue français, et ses fils :
 Jacques Bertillon (1851-1922), statisticien et démographe français
 Alphonse Bertillon (1853-1914), criminologue français et inventeur de l'anthropométrie judiciaire